Треньки — деревня в Красногородском районе Псковской области России. Входит в состав Пограничной волости.

География 
Расположена на западе средней части района, в 20 км к западу от районного центра, посёлка Красногородск.

Население 

Численность население деревни по оценке на начало 2001 года составляла 173 жителя.

Ссылки 
 Сайт Красногородского района. Пограничная волость

Примечания 

Населённые пункты Красногородского района